Воровский:

 Воровский, Вацлав Вацлавович (1871—1923) — российский революционер, один из первых советских дипломатов.
 Воровский — хутор, Новоалександровский район, Ставропольский край.
 «Воровский» — советский сторожевой корабль (1901—1966).
 «Вацлав Воровский» — советский четырёхпалубный пассажирский лайнер.

См. также 
 Воровского